Борис Лавров:
 
 Лавров, Борис Валентинович (род. 1950) — футбольный тренер.
 Лавров, Борис Васильевич (1886—1941) — исследователь Арктики.